Spojení písmen A a D může mít různé významy:

AD 

 Praha – jedna z bývalých státních poznávacích značek československých a českých vozidel
 anno Domini  – zkratka latinského léta Páně
 AD (časopis), též AD magazín – křesťanský časopis („Ádéčko“)
 asistent režie – zkratka anglického Assistant Director, funkce u filmové nebo divadelní režie
 AD (matematika) – zkratka používaná v teorii množin pro skoro disjunktní systémy
 AD (ekonomie) – zkratka pro agregátní poptávku – Aggregate Demand
 AD – kód ISO 3166-2 pro Andorru
 CM-AD – kód  3166-2 pro provincii Adamawa
 audiodeskripce – zvukový popis obrazu (děje) pro osoby se zrakovým postižením, též audiopopis, zvukový popis či popis zvuku
 Letiště – ICAO zkratka z anglického Aerodrome, používána v letectví (platná dle  ICAO Doc 8400)
Active Directory

A/D 
 A/D převodník – analogově-digitální převodník, zařízení pro převod analogového elektrického signálu na digitální hodnoty

a. D. 
 anno Domini – zkratka latinského léta Páně
 ausser Dienst – něm. ve výslužbě, přidává se k titulu bývalých ministrů a vysokých úředníků nebo důstojníků v penzi

ad 
 ad (latina) – k, ke, latinská předložka

ad. 
 adde, addatur, addantur – zkratka latinského přidej, budiž přidán, buďtež přidáni – zpravidla na lékařských receptech
 a další

.ad 
 .ad – internetová doména nejvyššího řádu pro Andorru

Externí odkazy 
 
 

Značky